

Arte 
 Venere –  dipinto di Lorenzo di Credi del XV secolo
 Venere –  scultura di Pompeo Marchesi del XIX secolo
 Venere –  film del 1932 diretto da Nicola Fausto Neroni

Geografia

Antartide 
Venere – ghiacciaio dell'isola Alessandro I

Italia 
Venere – frazione di Arezzo
Venere – agglomerato urbano in comune di Pescina, in provincia dell'Aquila

Musica 
 Venere – album di Mario Castelnuovo del 1987
 Venere – singolo di Carmen Consoli del 1997
 Venere – singolo di Ernia del 2016

Altro
Venere – pianeta del sistema solare
Venere – divinità della mitologia romana
Venere ericina – dea della fertilità della mitologia romana
Venere – in astrologia, pianeta del sistema solare 
Venere – nome proprio femminile italiano
Venere – varietà italiana di riso
Venere – fregata della Marineria veneziana

Pagine correlate
 Venere e Adone (disambigua)
 Monte di Venere (disambigua)
 Venus

Altri progetti